Никола́й Павлю́к:
 Павлюк, Николай Артёмович (1901—1980) — советский художник. Отец Георгия Павлюка.
 Павлюк, Николай Кириллович (род. 1954) — советский и российский каскадёр, постановщик трюков.
 Павлюк, Николай Пантелеймонович (род. 1940) — советский и украинский хозяйственный и политический деятель. Начальник Одесского морского порта (1985—2011), народный депутат Украины (с 2002). Герой Украины (2000).
 Павлюк, Николай Иванович (род. 1995) — украинский футболист, защитник.